Bonnema ist der Familienname folgender Personen:

 Abe Bonnema (1926–2001), niederländischer Architekt
 Albert Bonnema (geb. 1953), niederländischer Opernsänger (Tenor)